Алекса́ндр Афана́сьевич Потебня́ (, хутор Манев близ села Гавриловка, Роменский уезд, Полтавская губерния, Российская империя — , Харьков, Российская империя) — русский и украинский языковед, литературовед, философ. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, первый крупный теоретик лингвистики в царской России. Его имя носит Институт языкознания НАН Украины. Дядя лексикографа И. И. Манжуры.

Биография 
 
Александр Потебня родился в 1835 году на хуторе Манев, близ села Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии в дворянской семье.

Учился в Радомской гимназии и в 1851 году поступил на юридический факультет Харьковского университета, но через год перевёлся на историко-филологический факультет. Его преподавателями были братья Пётр и Николай Лавровские и профессор Амвросий Метлинский. Под влиянием Метлинского и студента Неговского, собирателя песен, Потебня увлёкся этнографией, стал изучать «малорусское наречие» и собирать народные песни. Окончил университет в 1856 году, недолгое время проработал учителем словесности в Харьковской гимназии, а затем, в 1861 году защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии» и начал читать лекции в Харьковском университете. В 1862 году Потебнёй был выпущен труд «Мысль и язык». И хотя ему к выпуску этой книги было всего  он показал себя думающим и зрелым философом языка, он не только обнаружил поразительную начитанность в специальных исследованиях, но и сформулировал ряд оригинальных и глубоких теоретических положений. В том же году он отправился в заграничную командировку. Он посещал лекции в Берлинском университете, изучал санскрит и побывал в нескольких славянских странах. В 1874 году он защитил докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике», а в 1875 году стал профессором Харьковского университета.

Член-корреспондент Императорской санкт-петербургской академии наук c 5 декабря 1875 по Отделению русского языка и словесности. В этом же году он получил Ломоносовскую премию. В 1877 году избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В 1878 и 1879 годах был награждён Уваровскими золотыми медалями, а в 1890 году удостоен Константиновской медали Русского географического общества. Кроме того, Потебня состоял председателем Харьковского историко-филологического общества (1878—1890) и членом Чешского научного общества.

Последние свои дни знаменитый деятель науки провёл в Харькове, в доме 16 по улице носящей сейчас его имя.

Александр Афанасьевич Потебня скончался 29 ноября (11 декабря) 1891 года в Харькове.

Его брат Андрей был офицером, участвовал в польском восстании 1863 года и во время него погиб в бою.

Научная деятельность

Теория грамматики 
Потебня находился под сильным влиянием идей Вильгельма фон Гумбольдта, однако переосмыслил их в психологическом духе. Много занимался изучением соотношения мышления и языка, в том числе в историческом аспекте, выявляя, прежде всего на русском и славянском материале, исторические изменения в мышлении народа. Занимаясь вопросами лексикологии и морфологии, ввел в русскую грамматическую традицию ряд терминов и понятийных противопоставлений. В частности, он предложил различать «дальнейшее» (связанное, с одной стороны, с энциклопедическими знаниями, а с другой — с персональными психологическими ассоциациями, и в обоих случаях индивидуальное) и «ближайшее» (общее для всех носителей языка, «народное», или, как чаще говорят теперь в русской лингвистике, «наивное») значение слова. В языках с развитой морфологией ближайшее значение делится на вещественное и грамматическое. А. А. Потебню глубоко интересовала история образования категорий существительного и прилагательного, противопоставления имени и глагола в славянских языках.

Во времена А. А. Потебни нередко одни языковые явления рассматривались в отрыве от других и от общего хода языкового развития. И поистине новаторской была его мысль, что в языках и их развитии есть непреложная система, и что события в истории языка надо изучать, ориентируясь на его разнообразные связи и отношения.

Внутренняя форма слова 
Потебня известен также своей теорией внутренней формы слова, в которой конкретизировал идеи В. фон Гумбольдта. Внутренняя форма слова — это его «ближайшее этимологическое значение», осознаваемое носителями языка (например, у слова стол сохраняется образная связь со стлать); благодаря внутренней форме слово может приобретать новые значения через метафору. Именно в трактовке Потебни «внутренняя форма» стала общеупотребительным термином в русской грамматической традиции. Он писал об органическом единстве материи и формы слова, в то же время настаивая на принципиальном разграничении внешней, звуковой, формы слова и внутренней. Лишь многие годы спустя это положение было оформлено в языкознании в виде противопоставления плана выражения и плана содержания.

Поэтика 
Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением, ставил вопрос об искусстве как особом способе познания мира.

Украинистика 
Потебня изучал украинские говоры (объединявшиеся в то время в лингвистике в «малорусское наречие») и фольклор, стал автором ряда основополагающих работ по этой тематике.

Этнокультурные взгляды и «панрусизм» Потебни 
Потебня являлся горячим патриотом своей родины — Малороссии, но скептически относился к идее о самостоятельности украинского языка и к разработке его как литературного. Он рассматривал русский язык как единое целое — совокупность великорусских и малорусского наречий, и общерусский литературный язык считал достоянием не только великороссов, но и белорусов и малороссов в равной степени; это отвечало его взглядам на политическое и культурное единство восточных славян — «панрусизму». Его ученик, Д. Н. Овсянико-Куликовский вспоминал:Приверженность к общерусской литературе была у него частным выражением общей его приверженности к России, как к политическому и культурному целому. Знаток всего славянства, он не стал однако ни славянофилом, ни панславистом, невзирая на все сочувствие развитию славянских народностей. Но зато он, несомненно был — и по убеждению, и по чувству — «панрусистом», то есть признавал объединение русских народностей (великорусской, малорусской и белорусской) не только как исторический факт, но и как нечто долженствующее быть, нечто прогрессивно-закономерное, как великую политическую и культурную идею. Я лично этого термина — «панрусизм» — не слыхал из его уст, но достоверный свидетель, профессор Михаил Георгиевич Халанский, его ученик, говорил мне, что Александр Афанасьевич так именно и выражался, причисляя себя к убежденным сторонникам всероссийского единства. Потебня комментировал Слово о полку Игореве (1877-1878).

Харьковская школа 
Создал научную школу, известную как «»; к ней принадлежали Дмитрий Овсянико-Куликовский (1853—1920) и ряд других учёных. Идеи Потебни оказали большое влияние на многих русских лингвистов второй половины XIX века и первой половины XX века.

Основные работы 
 
 Мысль и язык (1862)
 Мысль и язык. — Типография Адольфа Дарре, 1892. — 228 с.
 . «Филологические записки», Воронеж, (1864).
 О полногласии. «Филологические записки», Воронеж, (1864).
 О купальских огнях и сродных с ними представлениях / А. А. Потебня // Древности: Археол. вестник, изд. Моск. археол. о-вом. — М., 1867. — Май-июнь. — С. 97-106.
 Заметки о малорусском наречии (1870)
 Из записок по русской грамматике (докторская диссертация, — — 1874, т. 3 — посмертно, 1899, т. 4 — посмертно, 1941)
 К истории звуков русского языка. Ч. I. Воронеж, 1876.
 К истории звуков русского языка. Ч. II. Варшава, 1880.
 К истории звуков русского языка. Ч. III. Варшава, 1881.
 К истории звуков русского языка. Ч. IV. Варшава, 1883.
 Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.
 Переиздана:  (обл.)
 Язык и народность. 1895.
 Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
 О внешней и внутренней форме слова.
 
 Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976.— 613 с. на сайте Руниверс

Переиздания 
  (в пер.)
  (в пер.)
 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: Т. 4, вып. 1: Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. Член. Союз. Предлог / Общ. ред., вступит. ст. чл.-корр. АН СССР д-ра филол. наук проф. Ф. П. Филина; подготовка издания, сост., ст. о принципах подготовки 4-го т., библиогр. трудов А. А. Потебни канд. филол. наук В. Ю. Франчук. — М.: Просвещение, 1985. — XXXII, 286, [2] с. — Библиогр. трудов А. А. Потебни: с. XX—XXXII.
  (в пер.)
 Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989.
  (в пер.)
 Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. То же: М., 2007.

Образ Потебни в искусстве

Филателия 
10 сентября 2010 года, в день его рождения, Укрпочтой была выпущена почтовая марка номиналом 1 гривна № 1055   тиражом  экземпляров, а также произведено два гашения первого дня — на его родине, в Ромнах, и на главпочтамте Киева.

См. также 

 Внутренняя форма слова

Примечания

Литература 
 Березин Ф. М. Русское языкознание конца XIX — начала XX вв. М., 1976;
 Білодід О. І. Граматична концепція О. О. Потебні. К., 1977;
 Булаховский Л. А. А. А. Потебня (к 60-летию со дня смерти). К., 1952;
 Топорков А. Л. . М.: Индрик, 1997. 456 с.
 Филин Ф. П. Методология лингвистических исследований А. А. Потебни // Язык и мышление. Т. 3—4. М.-Л., 1935;
 Филин Ф. П. Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) // Русская речь. 1971. № 5;
 Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. К., 1975;
 
 Штайн К. Э., Петренко Д. И. А. А. Потебня: Диалог во времени. — Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2015. — 640 с. ISBN 978-5-87259-851-0.
 Петренко Д. И., Штайн К. Э. Лингвистическая палеонтология культуры: Языкознание. Кавказоведение. — Ростов-на-Дону: «Полиграф-Сервис», 2017. — 462 с. ISBN 978-5-9906581-6-5 (об А. А. Потебне см. в главе «Метод „учёной реставрации“ в русской филологии XIX века», с. 96-130).
 Липов А. Н. Слово как «представление мысли» в философско-лингвистической концепции А. А. Потебни // Философия и культура. 2009. № 11 (23). С. 45-57.

Ссылки 
 
 Биография в Русском биографическом словаре.
 Биографическая справка, библиография и литература о Потебне.
 Улица в Харькове (Украина) названная в честь Потебни

Филологи Российской империи
Лингвисты Российской империи
Исследователи Слова о полку Игореве
Поэтика
Слависты Российской империи
Русисты
Семасиологи
Фонетисты
Украинисты
Лингвисты XIX века
Философы языка
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Профессора Императорского Харьковского университета
Лауреаты Уваровской премии
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Похороненные на 1-м городском кладбище Харькова
Исследователи славянского язычества
Выпускники Радомской гимназии